Alda – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
 Alda (ang. Alda Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall